Hogenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hogenkamp († 1944), deutscher Fußballspieler
 Richèl Hogenkamp (* 1992), niederländische Tennisspielerin
 Wim Hogenkamp (1947–1989), niederländischer Schauspieler, Liedtexter und Sänger